Ланда де Матаморос има више значења:

 Општина Ланда де Матаморос (Керетаро), општина у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ланда де Матаморос (Ланда де Матаморос, Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику